Alice Garoute (1874-1950), suffragette et défenseure des droits des femmes haïtienne.
 François Garoute (1860-1910), ténor français.
 Jean-Claude Garoute, dit « Tiga » (1935-2006), artiste haïtien.